Колки — множественное число от слова коло́к.
 Набор колков на струнных музыкальных инструментах.

Топонимы 
 Россия
 Колки — деревня в Кромском районе Орловской области.
 Колки — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Колки — посёлок в Кинельском районе Самарской области.
 Колки — село в Петровском районе Саратовской области.

 Белоруссия
 Колки — деревня в Петриковском районе Гомельской области.
 Колки — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Колки — деревня в Клецком районе Минской области.
 Колки — деревня в Ушачском районе Витебской области, Веркудский сельсовет.

 Украина
 Колки — посёлок в Маневичском районе Волынской области.
 Колки — село в Чудновском районе Житомирской области.
 Колки — село в Дубровицком районе Ровненской области.
 Колки — село в Теофипольском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Трехколки
 Верхние Колки